NTC steht als Abkürzung für:

 , nationales Zugbeeinflussungssystem
 National Transitional Council, Gremium der libyschen Aufständischen, siehe Nationaler Übergangsrat
 Negative Temperature Coefficient Thermistor, siehe Heißleiter
 Non-Tracking-System-Cassette, siehe NT-Cassette
 Net Transfer Capacity, siehe Netztransportkapazität
 No Template Control, Negativkontrolle, zum Beispiel in der Polymerase-Kettenreaktion

Abkürzung